ZTY steht für:
 Back Bay (MBTA-Station) (IATA-Code), Boston, Massachusetts

zty steht für:
 Yatee-Zapotekisch (ISO-639-3-Code), eine der Sprachen des Zapotekischen in Mexiko

Abkürzung